Germanus ist ein männlicher Vorname und ein Familienname.

Herkunft und Bedeutung des Namens 
Der Vorname Germanus stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Bruder“. Etwas verbreiteter ist die Variante German.

Namenspatron 
Im Katholizismus tragen mehrere Heilige den Namen Germanus. Danach benannt sind verschiedene Kirchen (z. B. St. Germanus in Niederzissen) und Klöster (z. B. das ehemalige Kloster St. German in Speyer).

Namensträger 
Germanus oder Germanos  ist der Name folgender Personen:
 Germanus (Töpfer), gallischer Töpfer (1. Jahrhundert)
 Lucius Trebius Germanus, römischer Statthalter (127)
 Germanus von Tanger († 298), nordafrikanischer Märtyrer
 Germanus (vicarius Asiae), römischer Statthalter der Provinz Asia im Jahr 360
 Germanus von Auxerre (um 378–448), Bischof von Auxerre
 Germanus (Feldherr Theodosius’ II.), römischer Feldherr (magister militum vacans) unter Theodosius II., kämpfte 441 gegen Geiserich
 Germanus von Paris (496–576), Bischof von Paris
 Germanus (Feldherr) († 550), oströmischer Feldherr, Cousin Justinians I.
 Germanus (Feldherr Justinians), oströmischer Feldherr, ebenfalls unter Justinian I., kämpfte 559 gegen die Hunnen
 Germanus (Caesar) († nach 582), byzantinischer General
 Germanus (Feldherr des Phokas) († 604), byzantinischer Feldherr unter Phokas
 Germanus von Granfelden (um 612–675), Abt von Moutier-Grandval
 Germanos I. von Konstantinopel, Patriarch von Konstantinopel (650/660–nach 730),
 Germanos II. Nauplios, Patriarch von Konstantinopel (1223–1240)
 Germanos III., Patriarch von Konstantinopel  (1266).
 Germanus Valens Guellius, lateinischer Name von Germain Vaillant de Guélis (1517–1587), Bischof von Orléans und Vergilinterpret
 Germanos von Patras (1771–1826), Metropolit der griechisch-orthodoxen Kirche
 Germanos Mouakkad

Germanus ist der Familienname folgender Personen:
 Adrian Germanus (* 1955), deutscher Fechter
 Dominicus Germanus de Silesia (1588–1670), Franziskaner und Orientalist
 Donnus Nicolaus Germanus (um 1420–um 1490), Kartograf, Kosmograf und Astrologe
 Gyula Germanus (1884–1979), ungarischer Orientalist 
 Henricus Martellus Germanus, deutscher Kartograf 
 Johannes Germanus (1876–1930) deutscher Regierungsbaurat
 Moses Germanus, eigentlich Johann Peter Spaeth (um 1625–1701), deutscher Theologe und Hebraist 
 Sander Germanus (* 1972), niederländischer Saxophonist und Komponist

Siehe auch:
 Germanicus (Nero Claudius Germanicus; 15 v. Chr.–19 n. Chr.), römischer Feldherr
 Germanuskirche
 Germain
 German
 Germane
 Germann

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname